

События 
 Консулы Луций Октавий Корнелий и Публий Сальвий Юлиан Эмилиан. Консул-суффект Гай Беллиций Кальпурний Торкват.
Китай:
 Восстание кянов.
 Сожжена крепость Дачжонгуань в Шэньси.

Родились 
 Сюнь Юэ — китайский философ, каноновед, историк времён империи Хань.
 Хуан Чжун — китайский полководец империи Восточная Хань.

Скончались 
 Афинодор (епископ Византийский) (144—148)

См. также